Абовский — фамилия; имеет женскую форму Абовская.
 Абовский, Владимир Пинкусович (1923—2013) — инженер-строитель, лауреат Государственной премии СССР 1967 года.
 Абовский, Наум Петрович (1929—2012) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ.

См. также 
 Абовские говоры